

Komunikacja

 S3 – droga ekspresowa w Austrii
 S3 – droga ekspresowa w Polsce
 Linia S3 – linia SKM w Warszawie

Firmy i organizacje
 S3 Graphics – producent układów graficznych
 S3 Group – grupa organizacji pozarządowych, firm i in.

Militaria 
 S-3 Viking – amerykański pokładowy samolot patrolowy
 S3 – pierwotnie rosyjski niszczyciel „Posłusznyj” z końca XIX wieku i okresu I wojny światowej, po wojnie fiński S3
 ORP S-3 − polski ścigacz artyleryjski z okresu II wojny światowej
 USS S-3 (SS-107) – amerykański okręt podwodny typu S-3 z okresu międzywojennego

Inne 
 audi S3 – Sportowa wersja samochodu audi A3
 Amazon S3 – sieciowa usługa przechowywania danych
 eksplorator cząstek energetycznych S-3
 polski drogowy sygnał świetlny – sygnalizator kierunkowy S-3
 S3 – rodzaj pracy maszyn elektrycznych